Осва́льдо Се́сар (О́сси) Арди́лес (; ) — аргентинский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. Чемпион мира 1978 года.

Биография

Клубная карьера 
Ардилес родился в провинции Кордова, Аргентина. В детстве, Освальдо играл в футбол на улицах и получил прозвище «Питон» (Python) от его брата из-за его змеевидных навыков дриблинга. Освальдо, с самого раннего возраста стал заниматься в футбольной школе «Институто Кордова». Он был назван лучшим игроком Аргентины по мнению журнала «Эль-Графико» в 1974 году. Позже, он отказался от степени законоведения ради изучения футбола. 

Переход Ардилеса из «Уракана» в «Тоттенхэм Хотспур» за 300 000 £ был одной из крупнейших сделок тех времён. В качестве тренера работал в 8 странах.

Достижения

Командные

В качестве игрока 
 Чемпион мира: 1978.
 Обладатель Кубка Англии: 1981, 1982.
 Обладатель Кубка УЕФА: 1984.

В качестве тренера 
 Выход в Первый дивизион Футбольной лиги: 1990, 1993.
 Обладатель Кубка Японии: 1996, 1998, 2005.
 Чемпион Японии: 2000.

Личные

В качестве игрока 
 Лучший футболист Англии: 1979.
 Включён в Зал славы английского футбола: 2009.

В качестве тренера 
 Лучший тренер Джей-лиги: 1998.

Интересные факты 

 На чемпионате мира 1982 года Ардилес выступал под 1-м номером. В то время в сборной Аргентины номера присваивались по алфавиту. Исключение было сделано лишь для Диего Марадоны, который играл под любимым 10-м номером. В 2006 году ФИФА разрешила выступать на чемпионатах мира под 1-м номером только голкиперам.
Всего на чемпионатах мира под 1-м номером числились 5 полевых игроков. Кроме Ардилеса, это чилиец Педро Арайа в 1966 году, голландец Руд Гелс в 1974 году, аргентинцы Норберто Алонсо в 1978 году и Серхио Альмирон в 1986 году. Из этих игроков только Ардилесу удалось отличиться голом (в матче Аргентина-Венгрия).

Источники 
 Савин А. В. Игроки, тренеры, судьи: справочно-биографический словарь. М., 2001. С.33.
 Энциклопедия «Футбол» (под ред. Кира Реднеджа). М., 2000. С.126.
 Энциклопедия мирового футбола. Том первый. Аргентина. Санкт-Петербург, ИКА «Тайм-аут». 1994. С.552.

Примечания

Ссылки 
 Ардилес на сайте «Футболисты мира»
 Питон из «Тоттенхэма»
 Шанс Освальда Ардилеса 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1988—1994)
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»
Тренеры ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Симидзу С-Палс»
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Алеппо
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Токио Верди»
Тренеры ФК «Бейтар» Иерусалим
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Серро Портеньо»
Тренеры ФК «Матида Зельвия»
Чемпионы мира по футболу
Члены Зала славы английского футбола